Los términos polaridad, polarity, o similares, pueden referirse a:

Química y física 
 Polaridad (química), concepto en química.
 Polaridad (electricidad), cualidad que permite distinguir cada uno de los terminales de una pila, batería, u otras máquinas eléctricas de corriente continua; cada uno de estos terminales llamados polos, puede ser positivo o negativo.
 Convención del punto o Polaridad (inductancia mutua),  convención usada para denotar la  polaridad del voltaje de dos componentes mutuamente inductivos, tal como el  devanado en un transformador.
 Polaridad (física), alineamiento de átomos.

Biología 
 Polaridad (biología), diferencias en forma, estructura, y función, de las células.
 Polaridad en embriogénesis.

Gramática y lingüística 
 Polaridad (gramática), distinción entre afirmación y negación.
 Ítem (polaridad), ítem lexical que puede aparecer exclusivamente asociado con una afirmación o negación.
 Polaridad en lingüística.

Sistema internacional, relaciones internacionales 
 Polaridad (relaciones internacionales), descripción de una posible distribución en un sistema de relaciones internacionales.

Pseudociencia 
 Terapia polar, una opción en medicina energética o curación a través de la fe.

Matemática, geometría 
 Polaridad ortogonal, forma bilineal simétrica en geometría algebraica.
 Polaridad en geometría proyectiva